Wimbledon-mesterskaberne 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på græsbaner i perioden . juni - . juli 2023 i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Det er den 136. udgave af mesterskabet og den tredje grand slam-turnering i 2023. Kvalifikationen spilles den . - . juni 2023 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 2023 androg £ ?, hvilket var en stigning på ? % i forhold til året før. I mesterskabsrækkerne var pengepræmierne fordelt som vist nedenfor.

I rækkerne for kørestolstennis androg pengepræmierne £ ?????, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til 2022.

Pengepræmierne i opvisningsturneringerne med deltagelse af tidligere stjerner, tre rækker med otte par i hver række, androg £ ?????, hvilket var en stigning på ??? % i forhold til 2022.

Derudover var der afsat £ ????? til per diem-udbetalinger.

Resultater 

Resultaterne fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne vises nedenfor. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Juniorer 

Finalerne i juniorrækkerne fik følgende resultater.

Kørestolstennis 

Finalerne i rækkerne for kørestolstennis fik følgende resultater.

Invitationsturneringer 

Finalerne i invitationsturneringerne for tidligere topspillere fik følgende resultater.

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

Noter 

 
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023